Temelucha tuberculata (Dasch), een gewone sluipwesp
 Temelucha tuberculata (Kolarov & Beyarslan), een gewone sluipwesp